Серге́й Серге́евич Попо́в (20 сентября 1959, Москва) — советский и российский рок-музыкант, автор песен. Наиболее известен, как гитарист групп «Мастер» и «Ария». Имеет неформальное прозвище «Прист».

Биография 
Родился 20 сентября 1959 года в Москве. Окончил Московский электротехнический институт связи (ныне это МТУСИ).

На гитаре начал играть с 13 лет, участвовал в институтских группах. Из любительской рок-группы вместе с ее другими участниками перешел в ВИА «Здравствуй, Песня», на тот момент под управлением Игоря Матвиенко, при Краснодарской филармонии, где играл с 1983 по 1986 год. Параллельно учился в Царицынском музыкальном училище по классу гитары.

В 1987 году был приглашён вторым гитаристом в группу «Мастер», вместе с ней записал два альбома и уехал в Бельгию (1989). В Бельгии группа распалась и Попов продолжал сотрудничать с «Мастером» как сессионный музыкант. Снова в состав группы Сергей вернулся в 1995 и записал альбом «Песни мёртвых», где выступил не только как композитор, но и как автор некоторых текстов.

В 1997 Попов вместе с приглашённым для проведения турне во Франции вокалистом Артуром Беркутом и барабанщиком «Мастера» Анатолием Шендеровым уходят из группы, однако созданный ими проект «ZOOOM» не получил развития. C 1998 по 2002 Сергей участвовал в различных проектах, заинтересовался электронной музыкой. В 2002 году Попов стал участником группы «Ария», с которой записал пять альбомов и стал автором песен «Битва», «Меченый Злом», «Викинг», «Аттила», «Город», «Не сходи с ума!», «Ангелы неба», «Эра Люцифера», «Живой»,  «От заката до рассвета» и соавтором некоторых текстов.

Личная жизнь 

Женат. Жена — Светлана Юрьевна Попова.

Дискография 
 Ниже приведён список музыкальных релизов, в записи которых принял участие Сергей Попов.

 В составе группы «Мастер»
  — «Мастер»
  — «С петлёй на шее»
  — «Talk of the Devil»
  — «Maniac Party»
  — «Live»
  — «Песни мёртвых»
  — «The Best (Концерт в Москве '97)»

 В составе группы «Ария»
  — «Колизей»
  — «Крещение огнём» + перезапись 2020 г.
  — «Миссия»
  — «Беспечный ангел»
  — «Живой огонь»
  — «Чужой»
  — «Армагеддон» + перезапись 2020 г.
  — «Пляска ада»
  — «Герой асфальта XX лет»
  — «Поле битвы»
  — «Феникс»
  — «Live in Studio»
  — «В жёлтом круге арены»
  — «Через все времена»
  — «Котёл истории. Live MMXV»
  — «30 (1985—2015)»
  — «Классическая Ария»
  — «30 лет! Юбилейный концерт»
  — «Проклятье морей»

Интересные факты 
 Сергей С. Попов (не путать с Сергеем Е. Поповым, участником группы «Жар-Птица»!) является автором музыки и слов известной песни «Посмеяться над собой» (или «Ай-яй-яй») с магнитоальбома 1985-го года ВИА «Здравствуй, Песня» — «Посмеяться над собой», которая в сети Интернет часто приписывается авторскому тандему В. Матецкий — И. Кохановский.
 На концертах в некоторых песнях подпевает вместе с басистом Виталием Дубининым, который является штатным бэк-вокалистом.
 Во время припева песни «Крещение огнём» подпевает без В. Дубинина.
 В октябре 2017 года Попов стал героем сюжета на телеканале «Россия 1», в котором рассказывалось как тот в мае 2017 года приобрел для своей жены Светланы подержанный автомобиль Nissan Tiida в московском салоне крупного автодилера Rolf, однако вскоре выяснилось, что эта машина имеет серьезные внутренние повреждения — последствия серьезного ДТП и ездить на ней небезопасно для жизни. Автомобиль, который по утверждению дилера, якобы прошел предпродажную проверку по 49 параметрам, оказался восстановленным после очень серьезного ДТП: его передняя часть криво приварена с нарушением геометрии кузова, сработавшие в результате аварии порванные подушки безопасности установлены обратно в том же виде, только дырка от прожига пиропатроном зашита обыкновенными нитками, а сами подушки при этом были присоединены к электросети автомобиля на «скрутках» и замотаны малярным скотчем. Вернуть машину и получить деньги обратно Попову удалось только после многомесячных препирательств, проведения экспертизы и вмешательства юристов. История получила широкий резонанс в СМИ, из нее газета «Автовзгляд» сделала вывод, что «все заявления автокупцов о том, что продаваемые ими на вторичке старые автомобили проходят жесткую проверку и передаются клиентам практически в идеальном состоянии — не более, чем рекламный трюк».

Примечания

Ссылки 
 Сергей Попов на официальном сайте группы Ария

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1959 году
Выпускники МЭИС
Авторы текстов группы «Мастер»
Авторы текстов группы «Ария»
Музыканты группы «Ария»
Музыканты группы «Мастер»
Здравствуй, песня